

Chimica
Vinile – gruppo sostituente di formula CH2=CH-

Tecnologia e materiali
Vinile – supporto per la memorizzazione analogica di segnali sonori (disco fonografico)
Vinile – materiale plastico di largo impiego industriale

Editoria
Vinile – Rivista trimestrale specializzata in musica nata nel 2016